Messier 14 (M14), een object aan de sterrenhemel
 M14 (vuurwapen), een vuurwapen
 Een verkeersweg:
 M-14 (Bosnië en Herzegovina)
M14 (Denemarken), zie Helsingørmotorvejen
 M14 (Moldavië)
 M14 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M14 (Joegoslavië)